Bunton ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Bunton (* 1976),  britische Sängerin, Songwriterin, Fernseh- und Radiomoderatorin und Schauspielerin
 John Wheeler Bunton (1807–1879), US-amerikanischer Jurist, Siedler, Offizier und Politiker